Landis ist ein Schweizer oder ostmitteleuropäischer Familienname mit heutiger Verbreitung hauptsächlich in den USA. Mögliche Varianten sind Landös, Landeis, oder Landes. Landis ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Heinrich Landis (1877–1916), Fabrikant und Stifter des Albert Heinrich Landis-Fonds
 Arthur H. Landis (1917–1986), US-amerikanischer Schriftsteller
 Bill Landis (* 1942), US-amerikanischer Baseballspieler
 Carole Landis (geb. Frances Lillian Mary Ridste; 1919–1948), US-amerikanische Schauspielerin
 Charles B. Landis (1858–1922), US-amerikanischer Politiker
 Cullen Landis (1895–1975), US-amerikanischer Schauspieler
 Dan Landis (* 1936), US-amerikanischer Psychologe
 Deborah Landis (* im 20. Jahrhundert), Schauspielerin
 Deborah Nadoolman Landis (* 1952), US-amerikanische Kostümbildnerin und Sachbuchautorin, siehe Deborah Nadoolman
 Diego Landis (* 1998), brasilianischer Fußballspieler
 Eugene Markley Landis (1901–1987), US-amerikanischer Biologe
 Floyd Landis (* 1975), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Forrest Landis (* 1994), US-amerikanischer Schauspieler
 Frederick Landis (1872–1934), US-amerikanischer Politiker
 Geoffrey A. Landis (* 1955), US-amerikanischer Autor und Wissenschaftler
 Gerald W. Landis (1895–1971), US-amerikanischer Politiker
 Hans Landis (~1543–1614), täuferischer Lehrer und Prediger

 James McCauley Landis (1899–1964), US-amerikanischer Jurist
 Jerry Landis, Pseudonym von Paul Simon
 Jessie Royce Landis (1896–1972), US-amerikanische Schauspielerin
 Jewgeni Landis (1921–1997), russischer Mathematiker
 Jim Landis (* 1934), US-amerikanischer Baseballspieler
 John Landis (* 1950), US-amerikanischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Joseph Landis (1917–2013), US-amerikanischer Literaturwissenschafter
 Joshua Landis (* 1957), US-amerikanischer Nahost-Experte
 Kenesaw Mountain Landis (1866–1944), US-amerikanischer Jurist und Sportfunktionär
 Max Landis (* 1985), US-amerikanischer Drehbuchautor, Filmregisseur und Schauspieler
 Max Landis (Basketballspieler) (* 1993), US-amerikanischer Basketballspieler
 Theodor Landis (* 1945), Schweizer Neurologe

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Landis (Arkansas)
 Landis (North Carolina)
 Landis (Ohio)

in Kanada:
 Landis (Saskatchewan)

Unternehmen:
 Landis+Gyr, ein Schweizer Hersteller von Zählern und Systemen zur Messung des Energieverbrauchs
 Landis Theatre, denkmalgeschütztes Kino und Veranstaltungshaus in Vineland, New Jersey, USA